Yumi Suzuki peut désigner :
 Yumi Suzuki (nom de ring : Cutie Suzuki) (née en 1969), catcheuse japonaise ;
 Yumi Suzuki (née en 1991), curleuse japonaise.